Lastman ist der Familienname folgender Personen:

 Mel Lastman (1933–2021), kanadischer Politiker und 62. Bürgermeister von Toronto
 Pieter Lastman (1583–1633), niederländischer Maler